NK Zelengaj Zagreb
 NK Zelengaj Donji Kućan